Big Bend (Comtat de Placer), àrea no incorporada a l'estat de Califòrnia
 Big Bend (Comtat de Shasta), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Big Bend (Comtat de Butte), àrea no incorporada de l'estat de Califòrnia
 Big Bend (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Parc Nacional de Big Bend, parc nacional dels Estats Units a Texas, prop de la Frontera amb Mèxic
 Ranxeria Big Bend, reserva índia al nord de Big Bend, al comtat de Shasta, Califòrnia